Por Olimpíadas de Los Angeles você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1932, os Jogos da X Olimpíada.
Jogos Olímpicos de Verão de 1984, os Jogos da XXIII Olimpíada.

Desambiguação
Desambiguações de esportes